Antic Casino (Les), edifici a la Vall d'Aran
 Antic Casino (Sant Andreu de Llavaneres), edifici al Maresme 
 Antic Casino de Cardedeu, edifici al Vallès Oriental 
 Antic Casino de Collbató, edifici al Baix Llobregat
 Antic Casino de Santa Coloma de Farners, edifici a la Selva
 Casino Antic (Castelló de la Plana), edifici al País Valencià